Charon (天間星アケローンのカロン, Tenkansei Akerōn no Karon) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre de l'Achéron, de l'étoile Céleste de la Jonction, Charon apparait durant le Mekaï-Hen du Chapitre Hadès.

Le passeur de l'Achéron 
Lorsque les chevaliers d'Athéna arrivèrent dans le Monde des Morts, les premiers à se trouver face au fleuve Acheron furent 
Seiya de Pégase et Shun d'Andromède. Charon arriva alors, ramant sur sa barque comme n'importe quel jour, et repéra les deux chevaliers sur le bord du fleuve. Charon se rendit très vite compte que les deux personnes face à lui n'étaient pas des âmes mais bien des vivants. Le Spectre de l'Achéron engagea alors le combat en attaquant Seiya à l'aide de sa rame mais fut stopper aussitôt par la chaine de Shun. Ne désirant pas combattre deux personnes à la fois, Charon mis fin au combat et proposa de faire traverser le fleuve aux deux chevaliers de Bronze en échange d'argent.

Furieux, Seiya fut sur le point de reprendre le combat quand Shun retira son pendentif, unique héritage de ses parents, afin qu'il serve de monnaie d'échange pour leur passage. Satisfait, le Spectre de l'Achéron accepte et fait alors monter à bord de sa barque Seiya et Shun.

"La croisière s'amuse" 
Charon chantât durant la traversée du fleuve, ce qui fut bien peu agréable pour les oreilles de ses passagers. Alors que Seiya commença à se plaindre de cette chanson qui n'en finissait pas, le Spectre de l'Achéron leur annonça qu'ils étaient déjà arrivé à la moitié du fleuve et que l'endroit était aussi le plus profond...

À ce moment, il frappa de sa rame le chevalier Pégase qui bascula hors de la barque et termina dans le fleuve où les âmes des morts commencèrent à vouloir noyer Seiya. C'était sans compter Shun qui, à l'aide de sa chaine, réussi à agripper Pégase. Furieux, Charon décida de s'en prendre à Andromède mais fut interrompu par Seiya qui déclencha son attaque « Pegasus Ryusei Ken » qui envoya cette fois le Spectre lui-même dans le fleuve ; Charon se fit alors attaquer à son tour par les morts qui tentèrent là encore de le noyer. Hurlant à l'aide et leur faisant comprendre que s'il venait à mourir, les deux chevaliers ne trouveraient jamais le chemin vers l'autre rive, Shun envoya sa chaine à Charon qui s'empressa de remonter sur la barque, aider par seiya qui lui tendit sa rame. Il n'en fallu pas plus à Charon pour attaquer Seiya à l'aide de son attaque "Eddying Current Crusher" qui mit à mal Seiya. Il constata ensuite une lueur étrange dans les yeux de Shun, un regard pur qui lui fit penser que le chevalier Andromède pourrait un jour peut-être, se rendre à Elysion : le paradis.

Finalement décidé à accompagner les deux chevaliers d'Athéna jusqu'au bout, Charon conclut un marché avec Seiya : à savoir terminer leur combat une fois sur la terre ferme. Arrivés à destination, les deux adversaires se firent face et déclenchèrent simultanément leurs attaques. Une fois encore, Seiya termina au sol, à la plus grande satisfaction du Spectre. Satisfaction qui ne dura que quelques instants car son Surplis laissa rapidement apparaitre les multiples impacts du "RyuSei Ken". Réalisant qu'il venait d'être frappé de plein fouet, son surplis tombant en morceaux, Charon fit quelques pas en arrière avant de basculer dans sa barque et d'y mourir. Dérivant lentement, la barque emporta au loin le corps de Charon.

Surplis 
La surplis de Charon représente l'Achéron, branche de la rivière souterraine du Styx.

Techniques 
  Rolling Oar 
 Eddying Current Crusher

Voix 
Dans la version originale, Charon est doublé par Shiro Saito.

Spectres d'Hadès

pt:Caronte de Aqueronte